podciąg – rodzaj belki
 podciąg (harmonijka) (ang. bending) – efekt brzmieniowy w grze na harmonijce ustnej
 podciąg (matematyka) – rodzaj ciągu w matematyce
 podciąg (alpinistyka) – technika wspinaczki ze sztucznymi ułatwieniami, tzw. technika podciągowa lub hakówka
 podciąg (lina) – rodzaj liny o grubości 8-9 mm, nazywana połówkową lub podciągową